Thunderbolt (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Thunderbolt (1929), een film onder regie van Josef von Sternberg
 Thunderbolt (1995), een film onder regie van Gordon Chan
 Thunderbolt! (1947), een Amerikaanse oorlogsdocumentaire uit 1947
 Thunderbolt Ross, een personage uit de Marvel Comics
 Thunderbolt Express, een achtbaan
 Thunderbolt (Six Flags New England), nog een achtbaan
 Thunderbolt (interface), een computer-interface
 P-47 Thunderbolt, een Amerikaans eenmotorig jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
 A-10 Thunderbolt II, een Amerikaans gevechtsvliegtuig uit 1975